Amerikai Egyesült Államok
 Cumberland (Georgia)
 Cumberland (Indiana)
 Cumberland (Iowa)
 Cumberland (Kentucky)
 Cumberland (Maine)
 Cumberland (Maryland)
 Cumberland (New Jersey)
 Cumberland (Ohio)
 Cumberland (Oklahoma)
 Cumberland (Rhode Island)
 Cumberland (Virginia)
 Cumberland (Washington)
 Cumberland (Wisconsin)

 Ausztrália
 Cumberland (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Cumberland (Anglia)

 Kanada
 Cumberland (Brit Columbia)
 Cumberland (Edmondton), Alberta
 Cumberland (Ontario)
 Cumberland (Ottawa)

Lásd még
 Cumberland megye (egyértelműsítő lap)

Nevek
 Cumberland, családnév